Tóth Elemér (1940–2018) költő, író, műfordító, szerkesztő
Tóth Elemér (1974–) festő, grafikus